Gemeinnützige Baugesellschaft steht für:

 Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim, 1892 gegründet
 Gemeinnützige Baugesellschaft, Gründungsname der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover, 1927 gegründet